Jiro Akiyama (en japonais 秋山　次郎, Akiyama Jiro) est un joueur professionnel de go japonais.

Références

Liens externes 
 
 

Joueur de go japonais
Naissance en novembre 1977
Naissance à Setagaya